Сазре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Сазре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє